Ройтер — фамилия. Известные носители:
 Ройтер, Борис Аркадьевич (известен под фамилией Краснов; 1961—2021) — российский сценограф, дизайнер, продюсер.
 Ройтер, Бруно (более известен как Карунеш; род. 1956) — музыкант, исполняющий медитативную музыку в стиле нью-эйдж.
 Ройтер, Владимир Андреевич (1903—1973) — советский химик, действительный член АН УССР.
 Ройтер, Иньяцио (род. 1948) — итальянский медик.
 Ройтер, Исаак Менашевич (1909—1998) — советский инженер-технолог, специалист по хлебопекарному делу.
 Ройтер, Кэтрин (род. 1988) — американский шорт-трекистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр.
 Ройтер, Леонид Андреевич (1905—1975) — советский инженер-строитель.
 Ройтер, Людвиг фон (1869—1943) — германский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Ройтер, Мануэль (род. 1961) — немецкий автогонщик.
 Ройтер, Мануэль (более известен как DJ Manian; род. 1978) — немецкий музыкальный продюсер, DJ и владелец лейбла Zooland Records.
 Ройтер, Михаил Григорьевич (1916—1993) — советский художник.
 Ройтер, Пол Джулиус (1816—1899) — предприниматель, журналист, основатель крупнейшей информационной компании (телеграфного агентства «Рейтер»).
 Ройтер, Фриц (1896—1963) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Ройтер, Штефан (род. 1966) — немецкий футболист.

См. также 
 Рейтер (значения)
 Рёйтер
 Раутер